Thorazine ist:

 der in den USA verwendete Markenname des Neuroleptikums Chlorpromazin
 eine ehemalige kanadische Death-Metal-Band, die sich nach diesem Medikament benannte, siehe Thorazine (Band)